Быховский (Быховская) — еврейская топонимическая фамилия (от города Быхов).

Быховский

А 
 Быховский, Абрам Исаевич (1895—1972) — Герой Социалистического Труда, директор завода № 172 Наркомата вооружения.
 Быховский, Авигдор Иосифович (род. 1955) — советский, российский и израильский шахматист, гроссмейстер.
 Быховский, Александр Яковлевич (1888—1978) — живописец, график, художник театра и кино, педагог.
 Быховский, Анатолий Авраамович (род. 1934) — советский и российский шахматист, международный мастер по шахматам.
 Быховский, Андрей Владимирович (1898—1937?) — советский режиссёр и сценарист.
 Быховский, Арон Израилевич (1929—1994) — советский физико-химик, доктор физико-математических наук.

Б 
 Быховский, Бернард Эммануилович (1901—1980) — доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского института народного хозяйства им. Плеханова.
 Быховский, Борис Евсеевич (1908—1974) — советский паразитолог, академик АН СССР.

В 
 Быховский, Владимир Абрамович (1925—1991) — советский архитектор.

Г 
 Быховский, Григорий Борисович (1861—1936) — советский хирург-онколог.
 Быховский, Густав (1895—1972) — польский и американский психиатр, психолог и писатель.

И—Н 
 Быховский, Игорь Евсеевич (1924—1988) — советский учёный-криминолог.
 Быховский, Израиль Адольфович (1907—1997) — историк, писатель.
 Быховский, Наум Яковлевич (1894—1938) — российский публицист-народник.



См. также